Lance kan syfta på:

 Lance (fartyg) – ett norskt forskningsfartyg

Geografi

Frankrike 

 Lancé – departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,

Polen 

 Łańce – ort, Schlesiens vojvodskap, Powiat raciborski, 

Robotskapade Polenförgreningar